Rapid City est le nom de plusieurs localités :

États-Unis 
 Rapid City, dans le Dakota du Sud
 Rapids City (Illinois)
 Rapid City, communauté située dans le Michigan

Canada 
 Rapid City, ville du Manitoba

Voir aussi 
 

Homonymie de localités